Kääpäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kääpäsaari (ö, lat 62,18, long 28,54), Södra Savolax, Nyslott, 
 Kääpäsaari (ö, lat 62,16, long 29,22), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar